Пётр Беля́ев:
 Беляев, Пётр Абрамович (1800—1880) — лесопромышленник, меценат.
 Беляев, Пётр Васильевич (1874—1918) — священник Русской церкви, священномученик.
 Беляев, Петр Григорьевич — белорусский дипломат
 Беляев, Пётр Ефимович (1874 — после 1936) — российский кораблестроитель, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.
 Беляев, Пётр Михайлович (1914—1980) — Герой Советского Союза.
 Беляев, Пётр Петрович (1805—1864) — декабрист, мичман Гвардейского экипажа.